Międzyścienny Potok (słow. Medzistenný potok) – potok w Tatrach Bielskich, dopływ Jaworowego Potoku
 Międzyścienny Potok – potok w polskich Tatrach Zachodnich, dopływ Chochołowskiego Potoku